Хиклин () — английская фамилия.

Известные носители 
  — британский и американский журналист, главный редактор журнала Out (2006—2018).
 Хиклин, Бенджамин (1818—1909) — британский судья, чьим именем был назван тест материалов на непристойность.
  — южноафриканский политик, депутат Национального собрания (с 2019).
  (род. 1985) — британская певица и автор песен, соавтор композиций Акселя Ирсу на «Евровидении-2014» и Jurijus на «Евровидении-2019».